L'édition 2021 du Chicago Fall Open Classic se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
L'espagnole Garbiñe Muguruza remporte son 9ème tournoi WTA.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut de tableau

Bas de tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 2021 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2021
Chicago
Sport aux États-Unis en septembre 2021
Sport aux États-Unis en octobre 2021
Tennis en septembre 2021
Tennis en octobre 2021